Superligaen 2015-16 (eller Alka Superligaen 2015-16 af sponsorårsager) var den 26. sæson af den danske Superligaen siden oprettelsen. Den styres af Superligaen A/S og DBU, og indledtes den 17. juli 2015, og afsluttede den 29. maj 2016.

Viborg og AGF var nye hold denne sæson i Superligaen, da de rykkede op fra 1. division.

Struktur 
Superligaen 2015-16 bestod af 12 hold, der hver spillede 33 kampe.

Mesteren deltog i UEFA Champions League 2016-17, hvor de trådte ind i 2. kvalifikationsrunde. Nummer 2 og 3 deltog i UEFA Europa League 2016-17, hvor de begge trådte ind i 1. kvalifikationsrunde.

Nummer 12 rykkede ned i 1. division. De forrige år har der været to nedrykkere, men pga. en strukturændring af Superligaen fra 2016-17-sæsonen var der kun være en nedrykker, mens tre hold rykker op fra 1. division.

Hold

Deltagere

Personale og sponsorer

Trænerudskiftninger

Stilling

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

<small>Sidst opdateret: 29. maj 2016

Resultater 
De første 11 runder møder hvert hold hinanden en gang, mens man i de resterende 22 runder møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Nummer 1-6 fra sidste sæson i Superligaen fra har 17 hjemmekampe, mens de resterende 6 hold i rækken har 16 hjemmekampe.

Runde 1-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hobros hjemmekamp mod AGF endte med en 2-1 sejr til Hobro, men pga. af en ulovlig spiller blev Hobro taberdømt 0-3.

Runde 12-33

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 29. maj 2016

Kilde: DBU.dk

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 29. maj 2016

Kilde: LigaFodbold.dk

Rent bur 
Opdateret indtil kampe spillet den 29. maj 2016

Kilde: LigaFodbold.dk

Referencer 

Fodboldsæson 2015-16
2015-16